Déchéance est le dixième tome de la série fantasy d’Anne Robillard Les Héritiers d'Enkidiev. Il est paru le  aux éditions Wellan Inc. au Canada puis le  aux éditions Michel Lafon en France.

Résumé 
Les Dieux survivants se retrouvent à Émeraude. Fan tente de convaincre sa fille aînée, Kira d'accepter son destin de devenir déesse.

Nemeroff et Kaliska se marient malgré la haine que lui portent Kira, Lassa et Marek ainsi que tous les princes d’Émeraude.

Lazuli le fils de Kira, décède réveillant des pouvoirs enfouies de sa mère, qui manque de faire exploser tout Émeraude...  

Les Héritiers d'Enkidiev
Roman d'Anne Robillard
Roman de fantasy canadien
Roman canadien paru en 2014
2014 en fantasy